

Patronymes 
Kendrick est un patronyme porté notamment par :

 Anna Kendrick (née en 1985), actrice et chanteuse américaine ;
 Baynard Kendrick (1894-1977), auteur américain de roman policier ;
 Brian Kendrick (né en 1979), catcheur professionnel américain ;
 Ellie Kendrick (née en 1990), actrice anglaise ;
 Howard Kendrick (né en 1983), joueur américain de baseball ;
 John Allen Kendrick (1901-1960), criminel américain ;
 Kiki Kendrick, actrice britannique ;
 Kyle Kendrick (né en 1984), lanceur droitier de baseball ;
 Pearl Kendrick (1890-1980), bactériologiste américaine ;
 Robert Kendrick (né en 1979), joueur de tennis américain ;
 Robert Killick-Kendrick (1929-2011), biologiste et chercheur britannique ;
 Stormy Kendrick (née en 1991), athlète américaine, spécialiste du sprint ;
 T. D. Kendrick (1895-1979), archéologue britannique et historien de l'art.

Prénom

Toponymes 
 Kendrick, une ville américaine situé dans l'état de l'Idaho ;
 Kendrick, ville américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom américain